Вирабхадран Раманатан (; род. 24 ноября 1944, Мадурай, Индия) — американский учёный-климатолог индийского происхождения, пионер в области исследований изменения климата.
Член Национальной АН США (2002) и Американского философского общества (2006), а также Папской АН (2004) и Шведской королевской АН.
Доктор философии (1974), заслуженный профессор , где трудится с 1990 года.
В 1975 году выявил экстрапарниковый эффект, оказываемый хлорфторуглеродами.
В 1997 году обнаружил Азиатские коричневые облака.
Ныне он также ведёт обширную общественную деятельность, связанную с противодействием глобальному потеплению.

Биография 
По национальности индус.
Окончил Аннамалайский университет (бакалавр инженерии, 1965). В 1970 году получил степень магистра инженерных наук в Indian Institute of Science и в том же году эмигрировал в США. В 1974 году в Университете штата Нью-Йорк в Стоуни-Брук получил степень доктора философии по атмосферам планет. В 1974—1976 годах являлся постдоком от НАСА. В 1976—1982 годах — научный сотрудник, в 1982—1986 годах — старший научный сотрудник Национального центра атмосферных исследований. В 1986—1990 годах — профессор Чикагского университета. С 1990 года профессор Калифорнийского университета в Сан-Диего. В 2010 году основал Project Surya в Индии.
Среди его соавторов .
В 2012 году впервые встретился с Далай-ламой XIV.

Член Американской академии искусств и наук, Индийской АН и TWAS.

Награды и отличия 
  (1995)
 Volvo Environment Prize (1997)
  (2002)
 Премия Тайлера (2009)
  (2013)
 Вошёл в Список Топ-100 мировых мыслителей по версии журнала Foreign Policy (2014)
 BBVA Foundation Frontiers of Knowledge Award (2015)
 Медаль Ревелла, Калифорнийский университет в Сан-Диего (2016)
 Villanova University Mendel Medal (2018)
 Премия Тан (2018, совместно с Джеймсом Хансеном)
 Премия «Голубая планета» (2021)

Примечания

Ссылки 
 CV
 Veerabhadran Ramanathan: Humanitarian science for a global cause (2014)
 New Climate Risk Classification Created to Account for Potential «Existential» Threats (Sep 14, 2017)
 Still Time to Act: Impending Weather and Health Disasters from Climate Change Could Spur Progress in Cutting Emissions (Aug 06, 2018)

Климатологи США
Члены Американского философского общества
Члены Национальной академии наук США
Члены Американской академии искусств и наук
Члены Папской академии наук
Члены Шведской королевской академии наук
Члены Всемирной академии наук
Профессора Калифорнийского университета в Сан-Диего
Преподаватели Института океанографии Скриппса
Удостоенные Volvo Environment Prize
Лауреаты премии Тайлера
Лауреаты премии «Голубая планета»